Melichar est un nim de famille pouvant faire référence à:
 Alois Melichar (1896-1976), un compositeur et chef d'orchestre autrichien
 Josef Melichar (né en 1979), un joueur de hockey sur glace tchèque
 Leopold Melichar (1856–1924), un entomologiste morave
 Nicole Melichar (née en 1993), une joueuse de tennis américaine
 Tomáš Melichar, un entomologiste tchèque